Rusava může být:

lidské sídlo
 Rusava – obec v Hostýnských vrších
 Rusava (Ukrajina) () – vesnice ve Vinnycké oblasti na Ukrajině nedaleko hranic s Moldávií

vodoteč
 Rusava (přítok Moravy) – levostranný přítok řeky Moravy
 Rusava (přítok Dněstru) () – levostranný přítok řeky Dněstr, do které ústí ve městě Jampil na Ukrajině